La Mure, une commune française, dans le département de l'Isère ;
 La Mure-Argens, une commune française, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.

 Frédéric de La Mure (1957-), un photographe français ;
 Jean-Marie de La Mure (1615-1675), un historien français.

La Mure peut aussi désigner :
 La Mure, une ancienne marque d'essence française.